Otok tuljana (JAR), Južna Afrika
 Duiker (otok), poznat i kao otok tuljana, Južna Afrika
 Robben (otok) (), Južna Afrika
 Otok tuljana (Angvila)